Elefanten-Apotheke oder Elefantenapotheke ist der Name folgender Apotheken:

 Elefanten-Apotheke (Berlin)
 Elefanten-Apotheke (Düsseldorf)
 Elefantenapotheke (Memmingen)
 Elefantenapotheke (Regensburg)
 Elefanten-Apotheke (Steinfurt)